Портуґе́за () — державний гімн Португалії. Був написаний у 1890 році й офіційно затверджений як державний гімн 19 липня 1911 року. У 1957 р. був затверджений сучасний варіант гімну (внесені незначні зміни в порівнянні з початковим варіантом).

Гімн 
Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria sente-se a voz
Dos teus egrégios avós,
Que há-de guiar-te à vitória!

Приспів:
Às armas! Às armas!
Sobre a terra, sobre o mar!
Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Desfralda a invicta bandeira
À luz viva do teu céu
Brade à Europa à terra inteira
Portugal não pereceu!
Beija o solo teu jucundo
O oceano a rujir d’amor;
E o teu braço vencedor
Deu mundos novos ao mundo!

Приспів

Saudai o sol que desponta
Sobre um ridente porvir;
Seja o eco d’uma afronta
O sinal de ressurgir.
Ráios d’essa aurora forte
São como beijos de mãe
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte

Приспів

Див. також 
 Герб Португалії
 Прапор Португалії

Посилання 
 Сторінка гімну
 Музика гімну

Національні символи Португалії
Португалія
Португалія
Музика Португалії